Токсанбай — казахское имя и топоним.

Казахстан 
 Токсанбай — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Токсанбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

 Токсанбай — один из хребтов Джунгарского (Семиреченского) Алатау.